Silberg ist der Name von Ortschaften:
 Silberg (Dautphetal), Ortsteil der Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Silberg (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Silberg (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Silberg ist der Name von Bergen (sortiert nach Höhe):
 Silberg (547,2 m), Berg des Rothaargebirges bei Silberg (Kirchhundem), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Silberg (435,2 m), Berg des Gladenbacher Berglandes bei Silberg (Dautphetal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Silberg, Berg des Westsauerländer Oberlandes nahe Grevenstein (Meschede), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Silberg, Berg des Westsauerländer Oberlandes nahe Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Silberg ist der Familienname folgender Personen:
 Vladimir Silberg, estnischer Fußballspieler